Əmirxanlı – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian
 Əmirxanlı – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian